Аватепек има више значења:
 Аватепек, Потреро (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аватепек (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватепек (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватепек (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватепек (Доминго Аренас), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватепек (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватепек (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватепек (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватепек (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватепек (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аватепек (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аватепек (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аватепек (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аватепек (Лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аватепек (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику